Southfield, une localité du Massachusetts.
Southfield, une localité du Michigan.